

Cinema
Il sesto senso (The Sixth Sense) – film statunitense del 1999 diretto da M. Night Shyamalan.

Musica
The Sixth Sense – album di Lee Morgan.
The Sixth Sense – album di Don Pullen.

Televisione
Sesto senso (The Sixth Sense) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1972.